Chiesa della Beata Vergine delle Grazie – chiesa di Castellammare del Golfo
 Chiesa della Beata Vergine delle Grazie – chiesa di Fasana Polesine, Adria
 Chiesa della Beata Vergine delle Grazie – chiesa di Gavello
 Chiesa della Beata Vergine delle Grazie – chiesa di Goro
 Chiesa della Beata Vergine delle Grazie – chiesa di Masullas
 Chiesa della Beata Vergine delle Grazie – chiesa di Ozieri
 Chiesa della Beata Vergine delle Grazie – chiesa di Sabbionera
 Chiesa della Beata Vergine delle Grazie – chiesa di Sant'Ambrogio di Torino
 Chiesa della Beata Vergine delle Grazie – chiesa di Torino, comunemente chiamata "chiesa della Crocetta"
 Chiesetta della Beata Vergine delle Grazie – chiesa di Zibello